Simcock House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Simcock House (Kansas), ID-Nr. 82004888
 Simcock House (Massachusetts), ID-Nr. 90000063